Termenul „Baliza” se poate referi la:

Baliza,  un oraș în Goiás (GO), Brazilia.
Baliză, reper pentru indicarea unui punct topografic sau a unui loc periculos